Manfredonia heißt der Ort
 Manfredonia in der Provinz Foggia

Manfredonia ist der Familienname folgender Personen:
 Giulio Manfredonia (* 1967), italienischer Regisseur
 Lionello Manfredonia (* 1956), italienischer Fußballspieler
 Valentino Manfredonia (* 1989), italienischer Boxer